Shenzhousaurus — род базальных динозавров-теропод из инфраотряда Ornithomimosauria. Обитал на территории современного Китая в раннем меловом периоде. Описан единственный вид Shenzhousaurus orientalis.

История изучения и систематика 

Скелет неизвестного динозавра был найден в провинции Ляонин на севере КНР местными крестьянами. При извлечении окаменелости она была расколота на две части, причём по-видимому, именно в процессе извлечения были утрачены некоторые детали скелета. В процессе обработки окаменелости исследователям удалось в значительной степени восстановить целостность скелета. Находка была сделана в нижних слоях формации Исянь, относящейся к раннему меловому периоду (128—139 млн лет назад, барремский ярус).

В публикации 2003 года, посвящённой новой находке, авторы относят нового динозавра к инфраотряду теропод Ornithomimosauria. Наличие зубов (см. Строение тела) отличало его от всех остальных известных на тот момент орнитомимид, за исключением гарпимима и пелеканимима, были также отмечены дополнительные примитивные черты. Тем не менее авторы описали новый таксон как род в подсемейство Ornithomiminae; однако уже в следующем году в издании Dinosauria он был как базальный выведен, наряду с пелеканимимом, гарпимимом и гарудимимом, из семейства орнитомимид. Родовое название Shenzhousaurus происходит от древнего названия Китая — Шэньчжоу (); видовое название единственного описанного вида orientalis восходит к  — «восток».

Строение тела 
Shenzhousaurus orientalis известен только по голотипу NGMC 97-4-002, входящему в собрание Геологического музея Китая. Он представлен в основном сохранившимся скелетом в так называемой позе смерти (с головой, запрокинутой на спину), заключённым в блоке песчаника. У скелета отсутствуют нижние части задних конечностей, конец хвоста, кости плечевого пояса и передние конечности за исключением части правой кисти. Череп частично раздавлен, но кости в основном сохранились.

Относительно небольшой орнитомимозавр, общая длина тела оценивается в , масса тела в . На очень вытянутой верхней челюсти расположена предглазничная ямка, в которой имеются предглазничное и меньшее по размерам добавочное окна. Перегородка между ноздрями сформирована в основном предчелюстной костью с минимальным участием носовой. В передней части верхней челюсти несколько мелких конических зубов с тонким слом эмали, немного выдающихся вперёд (в левой зубной кости сохранились семь целых или сломанных зубов, между которыми при жизни, видимо, находились ещё один-два). Зубные кости нижней челюсти вытянутые и низкие, зубы в нижней челюсти отсутствуют.

Подвздошные кости покрывают 6 позвонков — меньше, чем у представителей родов Gallimimus и Ornithomimus. Передняя и задняя лопасти подвздошной кости примерно одинаковы по длине. Обе лопасти закруглены, напоминая скорее анатомию овирапторида Khaan mckennai, чем прочих орнитомимозавров, у которых передняя лопасть обрублена, не сходя постепенно на нет. Также нехарактерна для орнитомимозавров несколько вогнутая кромка короткой борозды () — у других представителей этого инфраотряда она прямая. Первый палец передней конечности заметно короче второго и третьего — аналогичная особенность наблюдается у гарпимима. Когти на передних конечностях слабо изогнутые и не острые.

В целом анатомия Shenzhousaurus более прогрессивна, чем у пелеканимима (в первую очередь это касается частичной потери зубов), и достаточно близка к анатомии другого базального орнитомимозавра — гарпимима, но последнего отличает изогнутая седалищная кость, характерная для более продвинутых групп в этом инфраотряде.

Палеофизиология и палеоэкология 
В районе грудной полости голотипа были найдены многочисленные разнообразные по форме, размерам и составу камешки, аналогичных которым не было в породе, окружавшей скелет. Исследователи пришли к выводу, что эти камешки были гастролитами, помогавшими животному переваривать пищу. Гастролиты ранее находили вместе с костями других орнитомимозавров. Предположительно, их наличие указывает на разнообразную по составу диету, включавшую как растительную пищу, так и мелких животных.

Окаменелости, найденные вместе с костями голотипа, указывают на то, что Shenzhousaurus orientalis обитал во влажной местности, богатой мхами и папоротниками. Климат в его времена был влажным и прохладным, с холодными, иногда снежными зимами.

Примечания

Литература 
 
 
 

Орнитомимозавры
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2003 году
Монотипические роды архозавров